Radio Marilù è un'emittente radiofonica italiana che fa parte del gruppo Klasse Uno Network attiva su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. 

La sua sede, ove trovano spazio anche gli studi e un museo delle apparecchiature radiofoniche, è a Castelfranco Veneto (TV), all'interno del “Palazzo della Musica” di Via Mimose.

Agli albori degli anni Novanta, sulle fondamenta di Rete 99, Radio Marilù nasce e si sviluppa a Padova diventando negli anni uno dei media più popolari e seguiti dal pubblico. Fondatori sono i due imprenditori patavini Guido Zoccarato e Renato Zambon, che affidano la gestione a Gino Zambon, altra figura storica dell'emittenza dell'epoca. 

Radio Marilù si afferma sin da subito come la radio d'élite, essendo la sua programmazione fondamentalmente concentrata su scelte musicali raffinate, sia per quanto riguarda la musica internazionale che per quella di produzione domestica.

Dopo alcuni anni confluisce nel network Radio Italia Vera che, al tempo, irradiava il proprio segnale da Milano su tutto il territorio nazionale.

Ad aprile 1997 Radio Marilù viene rilevata da uno dei principali editori veneti, Roberto Zanella, che già possiede Radio Birikina, Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan. Egli riporta l'emittente alla sua storica firma di radio che propone i grandi classici musicali e inserisce nel palinsesto la formula della canzone a richiesta. Proprio in quegli anni viene realizzato il primo restyling del logo che si manterrà per 19 anni.

Con il passare del tempo e l'orientamento sempre più diffuso delle radio a specializzarsi in precisi segmenti musicali, anche Radio Marilù assume una sua cifra ben definita diventando una radio rock. 

Siamo nel 2016 e il palinsesto è marcatamente segnato dal genere, con una programmazione di successi del rock sia nazionali che esteri, tanto che al logo Radio Marilù aggiunge il claim "Born to Rock". Ed è ancora in quest'anno che il logo cambia volto. 

Ora Marilù, diretta da Rosa Gaetan, è la radio rock sovraregionale a tutti gli effetti.

L'avvento di strumenti collaterali alle radio e l'importanza di portare l'emittente a contatto diretto con il pubblico, in una sorta di interazione diretta, rende Radio Marilù sempre più popolare e presente sul territorio. Nasce, per esempio, il "Marilù Rock Contest" che mette in sfida, in un concorso partecipatissimo, le decine di band presenti nelle varie province del nord, ma non solo.

Sempre a base di rock sono anche le moltissime esperienze di dj set all'interno migliori club rock dell'Italia settentrionale.

Radio Marilù è sempre stata un'emittente senza speaker e di sola musica ma, con il crescente consenso da parte del bacino d'utenza, sperimenta gli interventi live al microfono. Pioniera fu Adelina Putin che esordisce in "Inferno Rock", ancor oggi in onda, e che coinvolge direttamente gli ascoltatori. Essi, infatti, inviano alla radio la loro personal airlist con i sei brani rock che preferiscono e Marilù li mette in onda.

Altri programmi fissi del planning settimanale sono "X-Traxx", da un'idea de La Faima Vivente, dedicato agli appassionati del rock non commerciale; "Rock Feed", vetrina delle nuove uscite discografiche di settore, selezionate da Mario Tio e presentate da Greta, che offre i singoli di band ed artisti che gravitano fra rock, metal, hard, progh, indie e alternative.

Contestualmente alla programmazione musicale, Marilù è una radio molto attenta ai fatti dello sport ed è media partner di Udinese Calcio, Venezia Calcio, Umana Reyer e Petrarca Rugby.

Ad ogni punto ora c'è l'informazione con i giornali radio, la viabilità, le previsioni meteo e lo spettacolo.

L'interazione degli ascoltatori con Radio Marilù avviene attraverso la rete, i social ed il telefono. 

Secondo TER, la società che raccoglie e pubblica i dati d'ascolto delle emittenti radio in Italia, Radio Marilù ogni giorno è seguita mediamente da 111.000 persone e da 361.000 nell’arco della settimana; è ascoltata soprattutto dagli uomini (73%) e l’81% degli ascoltatori complessivi ha tra i 25 e i 54 anni. È la prima radio locale in Veneto e Friuli V.G. per percentuale di laureati (19%) all’ascolto.

Note 

Marilù